Estrabó, escriptor i geògraf grec
 Estrabó (cognom), cognom romà
 Gai Fanni Estrabó, diversos articles:
 Gai Fanni Estrabó (cònsol 161 aC), cònsol el 161 aC 
 Gai Fanni Estrabó (cònsol 122 aC), cònsol el 122 aC 
 Gai Fanni Estrabó (escriptor), escriptor romà 
 Gneu Pompeu Estrabó, pare de Gneu Pompeu Magne
 Seu Estrabó, prefecte dels pretorians